

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 
 Brzozie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brzozie 
 Brzozie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Brzozie - część wsi Skrzętla-Rojówka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna
 Brzozie - przysiółek wsi Wólka Krowicka w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów

Zobacz też 
 Brzozie Lubawskie
 Brzoza, Brzozogaj, Brzozowo, Brzozów, Brzozówka, Brzozowy Kąt